Les ponts Perronet sont des ponts conçus et dans certains cas construits par l'architecte Jean-Rodolphe Perronet à la fin du . Certains de ces ponts ont été parfois détruits et restaurés ou reconstruits par la suite.

 Pont Neuf de Mantes (Mantes-la-Jolie)
 Grand-Pont de Nemours
 Pont Perronet à Brunoy (Essonne)
 Pont de la Concorde (Paris)
 Pont de Neuilly (Neuilly-sur-Seine)